Ungler ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Ungler († 1536), Buchdrucker und Herausgeber erster Bücher auf Polnisch
 Franz Ungler (1945–2003), österreichischer Philosoph